Barros steht für:
 Barros (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 den 1913 gegründetem Portweinhaus Barros (Portwein), das heute zur Sogevinus-Gruppe gehört

Barros ist der Name folgender Orte:
 Barros (Asturien) Ort in Asturien, Spanien
 Barros (Kantabrien), Ort in Kantabrien, Spanien
 Barros (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Norden Portugals
 Barros Blancos, Stadt im Süden Uruguays

Siehe auch:
 Baros
 Barros Arana
 Barrosa
 Barroso
 Barrios
 Barro
 Punta Barros